Anasinopa (Анасинопа — „супротно Синопи”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле потпородице Teratodontinae и изумрле породице Teratodontidae, који је у периоду раног миоцена настањивао подручје Африке и Азије.

Етимологија назива

Опис 
Зубна формула код врсти из овог рода је . Врста Anasinopa leakeyi је тежила око 25,42 kg и достизала величину сивог вука.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Anasinopa.

Временска распрострањенст рода Anasinopa унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Африке